Wachniwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Wachnowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja, siehe Wachniwzi (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Wachniwzi (Wyschnyzja)